Tongańskie Siły Powietrzne powstały w 1986 roku i dysponują 1 samolotem typu Victa Airtourer, którego aktualny stan techniczny pozostaje tajny.

Bibliografia 
 

Tongo
Tonga